

Automobili
 Dodge Viper – autovettura sportiva statunitense prodotta dalla Dodge dal 1991 al 2010
SRT Viper – sportiva erede della Viper a marchio Dodge, prodotta dal 2012 gruppo Fiat-Chrysler con marchio SRT

Cinema 

 Viper – film del 1988 regia di Peter Maris

Geografia 
 Viper – isola delle Andamane, in India

Musica 
 Viper – gruppo musicale di genere heavy metal

Personaggi 
 Viper – personaggio di Chrono Cross
 Viper – personaggio di Keroro
 Viper – nome di diversi personaggi dei fumetti Marvel Comics
 Viper – altro nome di Mammon, personaggio di Tutor Hitman Reborn!
 Dr. Viper – personaggio di Swat Kats

Televisione 

 Viper – film TV del 1994
 Viper – serie televisiva di fantascienza (1994, 1996-1999)

Videogiochi 
 Viper – videogioco
 Viper Racing – videogioco

Altro 
 Colonial Viper – veicoli spaziali dell'universo fantascientifico di Battlestar Galactica 
 Viper – nomignolo con cui è stato definito l'aereo caccia General Dynamics F-16 Fighting Falcon
 Viper – motore turbogetto prodotto dalla Rolls Royce che equipaggia tra gli altri anche l'Aermacchi MB-326
 Viper – una montagna russa del parco divertimenti statunitense Six Flags Magic Mountain
 Viper – telecamera per cinematografia digitale prodotta dal gruppo Thomson Grass Valley

Pagine correlate 
 The Viper